Fry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Hilary Fry
 Wayne L. Fry